Błędów est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Błędów, dans le powiat de Grójec
 du village de Błędów, chef-lieu de cette gmina
 du village de Błędów, dans le powiat de Radom 
dans la voïvodie de Łódź
 du village de Błędów
 dans la voïvodie de Silésie
 Błędów (Dąbrowa Górnicza), partie de la ville de Dąbrowa Górnicza